Tee-Van ist der Familienname folgender Personen:
 Helen Damrosch Tee-Van (1893–1976), US-amerikanische Malerin, Illustratorin und Autorin
 John Tee-Van (1897–1967), US-amerikanischer Ichthyologe